Удаление жёлчных камней — процедура, позволяющая лекарственным, химическим, операционным, лазерным, ультразвуковым или какими-либо другими методами осуществить удаление жёлчных камней и иных образований из внутренних органов (жёлчного пузыря, жёлчных протоков и др.) человека или животного.

История 
Жёлчные камни (конкременты) могут образовываться в разных местах внутренних органов человека или животного. Их количество, в большинстве случаев, колеблется от одного до десяти, но иногда достигает сотен и даже тысяч.

Причины образования 
Для эффективного выбора способа удаления жёлчных камней необходимо знать и различать причины их образования. Существуют общие причины, такие как: нарушение обмена веществ, беременность, генетическая предрасположенность и т. п., а также местные, такие как изменение химизма, застой секрета, воспалительные процессы. В большинстве случаев камнеобразование обусловлено сочетанием двух факторов. В последнее время серьёзной причиной возникновения жёлчных камней также принято считать неблагоприятную окружающую среду.

Диагностика 
Основным и наиболее распространенным методом выявления жёлчных камней, а также методом диагностики жёлчнокаменной болезни является ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости. На УЗИ при жёлчнокаменной болезни в жёлчном пузыре по статистике обнаруживается один, или, что чаще бывает, несколько камней. По данным УЗИ врачи судят о величине камня, его местонахождении, а также о состоянии самого жёлчного пузыря. Например, утолщение стенок жёлчного пузыря свидетельствует о развившемся холецистите у пациента. Существуют и другие, более сложные методы диагностики, к которым прибегают врачи, как правило, при затруднениях в постановке правильного диагноза после УЗИ.

К подобным методам относится пероральная холецистография. Она представляет собой исследование жёлчного пузыря с помощью препаратов, контрастирующих жёлчь. Также используется ретроградная холангиопанкреатография. Данный метод представляет собой введение контрастного вещества в жёлчные протоки пациента.

Методы удаления жёлчных камней

Лекарственный 
Химический или лекарственный метод удаления жёлчных камней основан на употреблении пациентом внутрь различных препаратов. Большинство подобных химических веществ изменяют внутренний нарушенный баланс веществ органа человека, где произошло образование конкрементов. В связи с тем, что растворение камней химическим методом связано с длительным периодом приема подобных препаратов, нередко у пациентов возникают нежелательные осложнения, а сам прием длится от полугода до двух лет и оказывается зачастую финансово затратным для больного. В ряде случаев химический метод применяется для растворения и более мягкого выведения уже разрушенных ранее конкрементов ультразвуковым или лазерным методом. В данном случае применение химического метода начинается непосредственно после процедуры ультразвукового или лазерного дробления жёлчных камней.

Ультразвуковой 
Ультразвуковой метод удаления жёлчных камней основан на применении специального медицинского ультразвукового оборудования в клинике. Путём специального волнового воздействия камень внутри органа пациента разрушается на более мелкие части, которые, однако, обладают острыми краями. Это является негативной особенностью данного метода. Камень, как правило, распадается после применения подобной процедуры на несколько фрагментов, которые при выходе из организма могут доставлять пациенту крайне нежелательные ощущения, а также могут травмировать слизистую оболочку внутренних органов или застрять в жёлчных протоках.

Лазерный 
Лазерный метод удаления жёлчных камней основан на использовании специальной медицинской аппаратуры — особого лазера, который подводится непосредственно через проколы на теле пациента в зону воздействия, и благодаря прицеливанию, осуществляемому врачом, камень разрушается на более мелкие части. Отрицательным негативным фактором способным повлиять на исход операции является наличие риска ожога слизистой оболочки внутреннего органа и последующее развитие язвы. После воздействия лазером на жёлчные камни, происходит их разрушение на более мелкие части и последующий выход данных частей из внутренних органов пациента. Разрушенные лазером жёлчные камни имеют острые края, и так же, как при применении ультразвукового метода удаления, могут травмировать слизистую оболочку внутренних органов.

Открытая операция 
Открытая операция (через разрез) по удалению жёлчных камней из организма человека является на сегодня морально устаревшим методом, и применяется только тогда, когда невозможно использование лапароскопической технологии. При открытой операции жёлчный пузырь удаляют через разрез 15-30 см, сделанный в районе правого подреберья, либо по средней линии от мечевидного отростка до пупка. Как и все операции, удаление жёлчных камней вместе с жёлчным пузырем может вызывать осложнения: например, внутреннее кровотечение или инфекцию, а также летальный исход. По статистике, летальность при таких операциях варьирует от 0.1 % до 30 % (наибольшая летальность наблюдается при экстренных оперативных вмешательствах, особенно на фоне септического шока).

Лапароскопическая холецистэктомия 
Лапароскопическая холецистэктомия является более современным методом операционного удаления жёлчных камней. При проведении лапароскопической холецистэктомии жёлчные камни удаляют вместе с жёлчным пузырем под контролем лапароскопа — оптической трубки с видеокамерой на конце для наблюдения. При этом делается несколько небольших (5-10 мм) надрезов, вместо одного большого. Этот вид традиционной хирургической операции имеет важные преимущества перед открытой холецистэктомией. Здесь, как правило, отмечают быстрое восстановление после хирургического вмешательства, отсутствие косметических дефектов на теле пациента в виде шрамов. Однако, даже такой щадящий и распространенный метод всё равно остаётся операцией и может быть опасен и противопоказан для пациента в ряде случаев.

Лапараскопическая холецистолитотомия 
Лапараскопическая холецистолитотомия - операция, позволяющая удалить конкременты и сохранить функционирующий желчный пузырь.

После удаления жёлчных камней 
Жёлчные камни могут образовываться вновь даже после удаления жёлчного пузыря, хотя это происходит очень редко. В этом случае образование жёлчных камней происходит в жёлчных протоках пациента. Для решения этой проблемы существует несколько вариантов.

Диета 
После удаления жёлчного пузыря важно, прежде всего, придерживаться диеты с низким содержанием жиров в течение нескольких месяцев. У людей различная переносимость жиров, и поэтому необходимо согласовать данный вопрос с лечащим врачом. Такие изменения в питании обусловлены тем, что организму после операции становится трудно справляться с жирами после удаления жёлчного пузыря. Предпочтительнее питаться 4-5 раз в день небольшими порциями. Необходимо выбирать нежирное мясо и рыбу, обезжиренные молочные продукты, овощи и фрукты. Вместо животных жиров следует включать в рацион растительные масла, такие как оливковое или подсолнечное.

Ссылки

Примечания 

Жёлчный пузырь, желчевыводящие пути и поджелудочная железа человека
Лечение
Лазерная медицина